Wolaytta est l'un des noms des Welaytas, une population vivant principalement en Éthiopie, c'est aussi le nom de leur langue et, avec différentes variantes, celui de leur lieu d’origine :
 wolaytta, langue parlée par les Welaytas ;
 Welayita, ancien awraja de la province de Sidamo dont sont originaires les Welaytas ;
 Wolaita Sodo, ou Sodo, ville du sud de l'Éthiopie, chef-lieu de cet awraja ;
 Wolayita, zone actuelle de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.